Предостережение:

 Предостережение (фильм, 1980) (англ. Without Warning — «Без предупреждения») — фильм ужасов с элементами фантастики, выпущенный в 1980 году.
 Предостережение (фильм, 1985)  (англ. Warning Sign) — американский кинофильм режиссёра Хала Барвуда 1985 года.